(O alienista), nouvelle de l'écrivain brésilien Joaquim Maria Machado de Assis publiée en 1882 ;
 L'Aliéniste (Azyllo Muito Louco), film brésilien réalisé par Nelson Pereira dos Santos sorti en 1970, adaptation de la nouvelle de Joaquim Maria Machado de Assis ;
 L'Aliéniste (The Alienist), roman de l'écrivain américain Caleb Carr publié en 1994 ;
 L'Aliéniste (The Alienist), feuilleton américain diffusé pour la première fois en 2018, adaptation du roman de Caleb Carr.